Palouse peut signifier :
 Palouse, une région de l'Idaho, de l'Oregon et de Washington, aux États-Unis
 Palouse, une tribu amérindienne des États-Unis
 Palouse, une ville des États-Unis
 Palouse, un cours d'eau dans l'Idaho et de Washington, aux États-Unis

Homonymie de toponyme